ALZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alitak (Alaska) (Stati Uniti)
 alz – codice ISO 639-3 della lingua alur
 Alz  – fiume della Baviera (Germania)